Die Saison 1986/87 war die siebte Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Meister wurde zum zweiten Mal nach 1981 die Solinger SG 1868. Neu aufgestiegen waren die Hamburger SG BUE, SV Fortuna Regensburg, die Karlsruher SF 1853 und die SG Enger/Spenge. Alle vier Teams mussten jedoch wieder absteigen, wobei der SK Heidelberg im Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt die Hamburger SG mit 4½:3½ besiegte.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1986/87.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

1986/87
Schachveranstaltung 1986
Schachveranstaltung 1987
Sportsaison 1986/87